Титул повинні були захищати Алекса Гуарачі та Дезіре Кравчик, але Гуарачі вирішила не грати, а Кравчик віддала перевагу турніру в Штуттгарті.

Турнір виграли Вероніка Кудерметова та Елісе Мертенс, здолавши в фіналі пару Нао Хібіно / Макото Ніномія з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні пари

Турнірна сітка

Посилання

 Основна сітка 

Istanbul Cup - Doubles
2021 Doubles